Neiva peut désigner :

Un patronyme 
 Laura Neiva (1993-), actrice brésilienne.

Un lieu 
 au Brésil (homonymie partielle) :
 João Neiva, municipalité située dans l'État d'Espírito Santo :

 en Colombie :
 Neiva, municipalité capitale du département de Huila ;

 au Portugal :
 Neiva, paroisse civile de la municipalité de Viana do Castelo, située dans le district de Viana do Castelo et la région Nord ;
 Abade de Neiva, paroisse civile de la municipalité de Barcelos, située dans le district de Braga et la région Nord ;
 Castelo do Neiva, paroisse civile de la municipalité de Viana do Castelo, située dans le district de Viana do Castelo et la région Nord ;
 la Neiva, petite rivière prenant sa source dans la serra de Oural et se jetant dans l'océan Atlantique sur le territoire de la paroisse de Castelo do Neiva ci-dessus.